van Rossumär ett nederländst efternamn, som burits av bland andra:

 Frédéric van Rossum
 Guido van Rossum
 Willem Marinus van Rossum